Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

В советское время население области росло, в постсоветское постоянно сокращается. Доля городского населения постоянно растёт; его численность в советское время росла, в постсоветское уменьшается, хотя и более низкими темпами, чем общая численность населения.

Демография

Половозрастной состав 
Половозрастной состав населения согласно Всероссийской переписи населения 2010 года.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Согласно переписи 2002 года 98 % жителей — граждане России.

Население практически мононациональное — большинство русские (показаны национальности численностью более 500 человек, для 2010 года — более 2000 человек):

Воспроизводство 
В 2008 году общие показатели воспроизводства населения составили:

В 2008 году на 100 родов пришлось 114 абортов, что на 40 % больше, чем в среднем по России. С 2000 года число прерываний беременности в области снизилось в 2 раза.

Коэффициент перинатальной смертности (от 28 недель беременности до 7 дней жизни) — 7,73 (мальчики — 8,56, девочки — 6,87) случая на 1000 родившихся живыми и мёртвыми, что ниже среднего по России. Младенческая смертность (до 1 года) — 6,7 умерших на 1000 живорождённых, что ниже среднего по России. Вероятность смерти от момента рождения до 5 лет в 2008 году составила 0,82 % (мальчики — 0,96 %, девочки — 0,69 %); по сравнению с 2007 годом показатель улучшился; ниже среднего по России.

Средний возраст населения и на 1 января 2009 года, и на 1 января 2010 года выше общероссийского по всем категориям, в последние годы наблюдается его рост; в годах:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2008 году по всем категориям несколько выше, чем в 2007 году, примерно соответствуя общероссийским показателям; лет:

Средняя продолжительность жизни на 2005 год: 63 года (мужчины — 57, женщины — 72).

Браки и разводы 
Население по состоянию в браке согласно Всероссийской переписи населения 2010 года (на 1000 человек данного пола в возрасте 16 лет и более, указавших состояние в браке).

В 2008 году на тысячу человек населения было совершено 8,1 брака (всего 10 659) и 4,9 развода (всего 6484) против 8,5 браков (всего 11 172) и 4,7 разводов (всего 6247) в 2007 году. Показатели соответствуют общероссийским.

Вне зарегистрированного брака родились (показатели для всего населения и городского населения соответствуют общероссийским, для сельского — на 2008 год на 14 % выше):

ДНК 
У русского населения Ярославской области преобладают Y-хромосомные гаплогруппы R1a1a-M198 (xM458) — 34,1 %, R1a1a1b1a1-M458 — 24,2 %, N1a1a-M178 — 11,3 % (в том числе N3a3 или N1a1a1a1a1-CTS10760 (6,8 %) и N3a4 или N1a1a1a1a2-Z1936 (4,5 %)), I1-M253 — 8,3 %, R1b1a1a2a-L23 — 6,8 %, I2a1-P37.2 — 5,3 %.

Распределение по территории 

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты:
  Областной центр,  чел.
   чел.
  от 10 000 до 50 000 чел.
  от 5000 до 9999 чел.
  от 3000 до 4999 чел.
  от 500 до 2999 чел.

Миграции 
В 2008 году в Ярославскую область прибыло из других субъектов Российской Федерации 6492 человека, из зарубежных стран — 3026 человек (в том числе 798 из Армении, 443 из Узбекистана, 434 с Украины, 361 из Азербайджана, 216 из Молдовы, 179 из Казахстана, 149 из Таджикистана, 131 из Киргизии, 127 из Грузии) выбыло — в другие субъекты Российской Федерации 4763 человека, в зарубежные страны — 133 человека (в том числе 34 на Украину); 6570 человек переместились внутри области. Миграционный прирост составил 4622 человека, в том числе 1729 из других субъектов и 2893 из других государств; коэффициент миграционного прироста — 35 (городское — 39, сельское — 20) человек на 10 000 человек населения, что в 2 раза больше, чем в среднем по России (городское — в 1,5, сельское по России отрицательно), за десятилетие увеличился вдвое.

Экономические вопросы 
В 2008 году численность экономически активного населения составила 730 тыс. чел.; уровень безработицы составлял 6 %.

Численность пенсионеров на конец 2008 года составила 395 тыс. чел. (301,4 человек на 1000 человек населения, что на 10,8 % больше общероссийского); численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера — 1,7 чел.

В 2008 году среднедушевой денежный доход в месяц составлял 12 587,2 руб., что на 8,8 % больше, чем в 2007 году и на 18 % меньше среднероссийского.

Число и размер частных домохозяйств согласно Всероссийской переписи населения 2010 года.

На 1000 человек населения, указавших источники средств к существованию, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года приходится:

Образование 
На 1000 человек в возрасте 15 лет и более, указавших уровень образования, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года приходится:

Источники

Ссылки 
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (Ярославльстат)